El  es un equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial que juega en la Primera División de Guinea Ecuatorial, la primera categoría del país.

Historia 
Fue fundado en el añi 2017 en la ciudad de Mongomo luego de la fusión de los equipos Malabo Kings BC y Estrellas de Futuro de Mongomo.

Al terminar en segundo lugar en la abandonada temporada 2019/20 el club clasifica a la Copa Confederación de la CAF 2020-21 donde fue eliminado en la ronda preliminar por el Rivers United de Nigeria.

Participación en competiciones de la CAF

Jugadores

Equipo 2021

Referencias

Enlaces externos 

globalsportsarchive

Equipos de fútbol de Guinea Ecuatorial
Equipos de fútbol fundados en 2017
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones